Polanski sau Polansky () este un nume de familie polonez care se poate referi la:

Eugen Polanski, fotbalist polono-german
Mark L. Polansky, inginer aerospațial american, pilot și astronaut NASA
Paul Polansky, autor american și activist pentru drepturile romilor
Peter Polansky, jucător de tenis canadian
Roman Polanski, regizor de film francez de origine poloneză

Nume de familie poloneze